Funck-Brentano är ett efternamn, som burits av bland andra: 

 Frantz Funck-Brentano (1862–1947), fransk historiker och arkivarie
 Théophile Funck-Brentano (1830–1906), fransk filosof och sociolog

Efternamn